Валенти́н Никола́евич Скорохо́дов (10 августа 1911 — 19 марта 1930) — советский учитель, борец за построение социализма.

Скороходов родился в городе Усмани. Учился в средней школе № 1 с педагогическим уклоном. В школе принят в ряды комсомольской организации.

В 1924 году после окончания школы его направляют учителем в начальную школу посёлка Боровской Липецкого уезда. После приезда в село коммуниста К. Т. Зуева Скороходов создаёт в Боровском комсомольскую организацию и становится её вожаком. В ноябре 1929 года на сходе сельчан создан колхоз «Свободный путь»; председателем его стал К. Т. Зуев. Успехи сельских активистов вызвали недовольство среди местных кулаков. После того как Скороходов «смело разоблачил действия» главного кулака Палкина, на жизнь учителя-комсомольца несколько раз покушались.

19 марта 1930 года Скороходов поездом возвращался от матери из Липецка в Боровской. Не доезжая до станции Казинка, он вышел из вагона и направился лесной дорожкой в село. Кулаки устроили засаду и убили его. Умирая, он написал на листке бумаги: «Погиб от зверской руки Гаврилы Палкина. Отомстите» (это был сын Палкина). Вскоре убийцы были задержаны и расстреляны.

Память 
Имя В. Н. Скороходова присвоено Канавной улице, на которой он жил в Липецке с 1921 года. В 1966 году в Комсомольском парке (ныне Быханов сад) открыт железобетонный памятник Скороходову, в 1986 году переделанный в металл; долгое время и сам Комсомольский парк носил его имя.

Литература 
 Селезнёва Е. Выстрел в учителя // Липецкая газета. — 2006. — № 204
Персоналии по алфавиту
Персоналии:Липецк
Родившиеся в 1911 году
Родившиеся 10 августа
Родившиеся в Усмани
Умершие в 1930 году
Умершие 19 марта
Умершие в Липецком районе